Gothus kan syfta på:

 Laurentius Petri Gothus (1529/1530–1579)
 Petrus Johannis Gothus (1536–1616)
 Petrus Paulinus Gothus (1550–1593)
 Laurentius Paulinus Gothus (1565–1646)
 Johannes Matthiæ Gothus (1592–1670)